

Codici 
 YAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Grande-4 (Québec), (Canada)
 yah – codice ISO 639-3 della lingua yazgulyam

Altro 
Yah – abbreviazione del nome Yahweh